Sergei Salnikow (russ. Сергей Сальников) ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexejewitsch Salnikow (* 1956), russischer Eishockeytrainer
 Sergei Anatoljewitsch Salnikow (* 1986), russischer Eishockeyspieler
 Sergei Sergejewitsch Salnikow (1925–1984), russischer Fußballspieler